Ognjen Koroman - em sérvio, Огњен Короман (Pale, 19 de setembro de 1978) - é um ex-futebolista sérvio nascido na atual Bósnia e Herzegovina que atuava como meia.

Carreira 
Koroman representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas da Sérvia
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Servo-Montenegrina de Futebol